Иннокентьевский — топоним в России:

 Иннокентьевский — посёлок в Тулунском районе Иркутской области;
 Иннокентьевский — посёлок в Советско-Гаванском районе Хабаровского края.

См. также 
 Иннокентьевский сельсовет